If You Ain’t Lovin', You Ain’t Livin' — студийный альбом американского кантри-певца Джорджа Стрейта, вышедший 22 февраля 1988 года на лейбле MCA Records. Продюсером альбома был Джимми Боуэн и сам Стрейт. Диск дал три кантри-сингла на № 1 Hot Country Songs (If You Ain’t Lovin' You Ain’t Livin'; Baby Blue; Famous Last Words of a Fool). Альбом получил умеренные отзывы музыкальных критиков и он достиг № 1 в кантри-чарте Top Country Albums и № 87 в Billboard 200 (США), его тираж превысил 1 млн копий и он получил платиновый статус RIAA.

Список композиций 
 «If You Ain’t Lovin’ (You Ain’t Livin’)» (Tommy Collins) — 2:17
 «Under These Conditions» (Ronnie McDowell, Joe Meador, Troy Seals) — 3:27
 «Baby Blue» (Aaron Barker) — 3:32
 «Don’t Mind If I Do» (Skip Ewing, Don Sampson) — 3:17
 «Bigger Man Than Me» (Curtis Wayne) — 2:47
 «Famous Last Words of a Fool» (Dean Dillon, Rex Huston) — 3:33
 «It’s Too Late Now» (David Chamberlain) — 2:27
 «Is It That Time Again» (Buddy Cannon, Dillon, Vern Gosdin) — 2:50
 «Let’s Get Down to It» (L. David Lewis) — 2:01
 «Back to Bein’ Me» (Hank Cochran, Dillon) — 2:33

Позиции в чартах

Синглы

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы США
Кантри-альбомы
Альбомы Джорджа Стрейта
Альбомы MCA Records
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums